Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Dickinson () :
 le comté de Dickinson, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Dickinson, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Dickinson, situé dans l'État du Michigan.